Kalniņš (diminutiv form af navneordet "kalns" – bjerg) er et populært lettisk efternavn.

Efternavnet kan henvise til:

 Aldis Kalniņš – humorist.
 Aldonis Kalniņš – komponist.
 Alfrēds Kalniņš – komponist.
 Arnis Kalniņš – økonom, akademiker og politiker.
 Arvīds Kalniņš – ingeniør og kemiker.
 Bruno Kalniņš – politiker.
 Eduards Kalniņš – maler.
 Frīdrihs Kalniņš – lettisk skytte og senere officer i Den Røde Hær.
 Gatis Kalniņš – fodboldspiller.
 Gunārs Kalniņš – musiker.
 Imants Kalniņš – komponist og politiker.
 Ivars Kalniņš – skuespiller.
 Juris Kalniņš
 Juris Kalniņš (basketballspiller) – basketballspiller.
 Juris Kalniņš (skolelærer) – skolelærer, kordirigent og unglette.
 Juris Kalniņš (skuespiller) – skuespiller og instruktør.
 Jūlijs Kalniņš – første lettiske kirurg.
 Krišjānis Kalniņš – jurist og unglette.
 Marts Kristiāns Kalniņš – sanger.
 Ojārs Ēriks Kalniņš – diplomat og politiker.
 Pauls Kalniņš – politiker.
 Pēteris Kalniņš – kælker.
 Rolands Kalniņš – filminstruktør.
 Teodors Kalniņš – dirigent.
 Viktors Kalniņš (kendt under pseudonymet Viks) – forfatter.